Miejscowości w USA:
 Newland – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery
Gminy w USA:
 Newland (ang. Newland Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pasquotank
 Newland (ang. Newland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
W Wielkiej Brytanii:
 Newland – miejscowość w Eastrington, w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Newland – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Newland – miejscowość w Kingston upon Hull, w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Newland – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Newland Bottom
 Egton with Newland
 Newland – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Newland – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Newland – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Newland Common – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Newland Green – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)